Фильмография американской киноактрисы Мэрилин Монро содержит информацию о кинокартинах, в которых она снималась.

В 1945 году Монро начала карьеру фотомодели, а в 1946 году подписала полугодовой контракт с 20th Century Fox и появилась в нескольких эпизодах в малоизвестных фильмах этой студии. Свою первую главную роль она сыграла в малобюджетном мюзикле 1948 года «Хористки» студии Columbia Pictures. В 1949 году она приняла участие в рекламной кампании фильма братьев Маркс «Счастливая любовь», где сыграла эпизодическую роль.

В 1950 году, после выхода фильмов «Асфальтовые джунгли» и «Всё о Еве», Монро привлекла внимание критиков. После этих эпизодических ролей актриса подписала долгосрочный контракт c 20th Century Fox на 750 долларов в неделю и снялась в амплуа недалекой блондинки в череде посредственных комедий. В 1952 году она исполнила свою первую главную роль в психологическом триллере «Можно входить без стука», а затем снялась в комедии «Обезьяньи проделки» с Кэри Грантом и Джинджер Роджерс. В 1953 году она сыграла ключевую роль в своей карьере в фильме-нуар «Ниагара» с Джозефом Коттеном и Джин Питерс. Затем последовали «Как выйти замуж за миллионера» с Лорин Бэколл и Бэтти Грейбл, «Джентльмены предпочитают блондинок» с Джейн Рассел и Чарльзом Кобёрном, «Река не течёт вспять» (1954) с Робертом Митчемом, и «Зуд седьмого года» (1955), где она была задействована в легендарной сцене с белым платьем, ставшей предметом многочисленных пародий.

В фильме 1956 года «Автобусная остановка», Монро впервые досталась драматическая роль, впоследствии положительно оценённая критиками. В 1957 году собственная продюсерская компания Монро — Marilyn Monroe Productions — выпустила романтическую комедию «Принц и танцовщица» с нею и Лоренсом Оливье. За этот фильм актриса была удостоена кинопремии «Давид ди Донателло». Самым известным фильмом и венцом актёрской карьеры Монро стала комедия 1959 года «Некоторые любят погорячее» (в советском прокате — «В джазе только девушки») с Джеком Леммоном и Тони Кёртисом. В этой картине Мэрилин исполнила композицию «I wanna be loved by you», по выражению Роджера Эберта, гимн сексуальности на экране. Фильм принёс ей премию «Золотой глобус» за «лучшую женскую роль в комедии». Два последующих фильма, «Займёмся любовью» (1960) с Ивом Монтаном и Тони Рэндаллом и «Неприкаянные» (1961) с Кларком Гейблом и Монтгомери Клифтом, не имели успеха ни у публики, ни у критиков.

Последним фильмом Монро стала комедия «Что-то должно случиться» (1962). Его съёмки окончились разрывом отношений между студией и актрисой. В 1963 году, после трагической смерти актрисы, он был полностью переснят с Дорис Дэй и Джеймсом Гарнером в главных ролях. В 2001 году на основе ранее отснятого материала была смонтирована 37-минутная лента, выпущенная ко дню рождения Монро.

Фильмография 
Ниже представлена фильмография актрисы, состоящая из 30 официально выпущенных кинокартин, в которых она появлялась на экране в качестве актрисы. Список составлен по каталогу Американского института киноискусства. Элементы списка следуют в порядке премьер фильмов по данным историка кино . Даты выхода по AFI немного отличаются от списка Фогеля.

 —

Спорные фильмы 

Существует несколько кинокартин, в которых, по некоторым данным, Монро снималась в эпизодических ролях в начале своей кинокарьеры, однако её участие в них остаётся под огромным сомнением. Во всех спорных фильмах она не указана в титрах. Самой первой картиной к её фильмографии относят фильм «Скандальная мисс Пилгрим», где никто так и не смог найти её в кадре. Возможно, звучащий за кадром голос принадлежит Мэрилин, или же сцена с ней была вырезана из финальной версии, как утверждает австралийский историк кино .

В снятых в 1948 году фильмах «» и «» она якобы появляется в эпизодах. Об этом пишет американский биограф Дж. Рэнди Тараборелли. А в картине «Скудда-У! Скудда-Эй!», снятой в том же году, Монро появляется в двух эпизодах. В начале фильма она произносит фразу «Привет, Рэд!», а потом видна в сцене с лодкой. Эта картина появилась в кинотеатрах лишь спустя несколько месяцев после завершения съёмок и вероятно эпизоды с Монро были сокращены. 

После этих трёх фильмов, как пишет писатель , она наконец получает видную роль в фильме «Опасные годы». Писательница  всё же опровергает эти слухи, говоря, что у биографов Монро нет доказательств участия актрисы в этих фильмах, она также опровергает слухи, что Мэрилин в юном возрасте якобы снималась в порнографических фильмах.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Фильмография
Фильмографии актрис
Фильмографии США